Эли́на Га́ранча (; род. 16 сентября 1976, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская оперная певица (меццо-сопрано).

Биография 
Родилась в семье музыкантов (мать Элины известный педагог Анита Гаранча). Училась в Латвийской музыкальной академии, затем в Вене и США. Гастролировала с Латвийской национальной оперой в Бухаресте и Афинах, состояла в оперной труппе Майнингена и Франкфурта. Заключила контракт с Венской государственной оперой.

В 1999 году стала лауреатом международного конкурса молодых вокалистов имени Мирьям Хелин, проходившего в Хельсинки. В 2001 году была финалисткой престижного конкурса BBC Cardiff Singer of the World.

В 2005 году подписала эксклюзивный контракт на записи с фирмой Deutsche Grammophon.

29 октября 2015 года Элина была партнёршей Дмитрия Хворостовского в концерте «Хворостовский и друзья» на сцене Государственного Кремлёвского дворца.

В июне 2016 года выступила с Дмитрием Хворостовским в юрмальском концертном зале «Дзинтари» с оркестром под управлением Константина Орбеляна.

Кроме родного латышского, владеет русским, английским и немецким языками.

Исполнительский репертуар 
Пела в операх «Анна Болейн» Доницетти (1998), «Севильский цирюльник» Россини (1998), «Кавалер розы» Штрауса (2000), «Сельская честь» Масканьи (2001), «Гензель и Гретель» Хумпердинка (2001), «Так поступают все» (2003) и «Милосердие Тита» Моцарта (2003), «Норма» Беллини (2004), «Золушка» Россини (2004), «Вертер» Массне (2005), «Баязет» Вивальди (2005), «Женитьба Фигаро» Моцарта (2006), «Кармен» Бизе (2007) и другие.

12 января 2008 дебютировала в Метрополитен-опере, спев Розину в «Севильском цирюльнике»; дебют получил высокие оценки американской прессы.

Выступает также как исполнительница песен Шуберта, Брамса, Берга, Лучано Берио.

Репертуар Элины Гаранчи включает:

Личная жизнь 
Элина замужем за дирижёром  (род. 1971). У супругов есть две дочери — Кэтрин Луиз Чичон (род. 22.09.2011) и Кристина Софи Чичон (род. 10.01.2014).

Признание 
 Орден Трёх звёзд III степени (2016), IV степени (2007)
 Большая музыкальная награда (2000, 2010)
 Европейская премия за культурные достижения в номинации «Музыкальное искусство» (2006)
 Премия ЭХО-Классик «Певице года» (2007, 2009, 2013, 2015)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте Opera-Database

Академические музыканты Латвии
Меццо-сопрано Латвии